Sampler (album), type verzamelalbum bedoeld om werk van een label of tijdschrift te promoten
 Sampler (album van Cardiacs), album van de Engelse band Cardiacs
 Sampler (ep van The Cat Empire), ep van de Australische band The Cat Empire
 Sampler (ep van Plumb), ep van de Amerikaanse singer-songwriter Plumb
 Sampler (instrument), muziekinstrument dat geluiden opwekt door geluidsfragmenten digitaal af te spelen

Zie ook 
 Sample, voorbeeldexemplaar (proeve) of monster